Дешане́ль () — французская фамилия.

Известные носители 
 Дешанель, Зоуи (род. 1980) — американская актриса и певица.
 Дешанель, Поль (1855—1922) — французский политик, президент Франции.
 Дешанель, Калеб (род. 1944) — американский кинооператор.
  (1855—1922) — американская актриса.
 Дешанель, Эмили (род. 1976) — американская актриса.
  (1819—1904) — французский писатель и политик.